Caoji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Caoji (socken i Kina, Anhui), 
 Caoji (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar